Bartolomeo Contarini – nobiluomo della Repubblica di Venezia
Bartolomeo Contarini – militare (Capitano delle Navi) della Repubblica di Venezia